Il doppio del torneo di tennis Ponte Vedra Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Steve DeVries e Kenny Thorne che hanno battuto in finale Shelby Cannon e Roger Smith 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Shelby Cannon /  Roger Smith (finale)
 Doug Flach /  Ken Flach (quarti di finale)

 Kelly Evernden /  Nicolás Pereira (primo turno)
 Steve DeVries /  Kenny Thorne (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ponte Vedra Challenger 1991